Олџејто Монјумент Вали има више значења:
 Олџејто Монјумент Вали (Јута)
 Олџејто Монјумент Вали (Аризона)